

Niemcy 
 Hirschberg – dzielnica Warsteinu
 Hirschberg – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla
 Hirschberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Hirschberg – szczyt w Alpach Algawskich
 Hirschberg – szczyt w Kaufunger Wald
 Hirschberg an der Bergstraße – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Idzbark
 Jelenia Góra

Osoby 
 Aleksander Hirschberg – polski historyk
 Gerhard von Hirschberg – wicemistrz krajowy Prus
 Julius Hirschberg – niemiecki lekarz

Inne 
 Hirschberg – filia obozu koncentracyjnego
 Hirschberg – ród
 Hirschberg – zamek

Zobacz też 
 Herschberg